9-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл в 1947 году в городе Санкт-Морице. Это первый чемпионат мира, в котором соревнования в чётвёрках и двойках прошли в одном городе.

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)
 Чемпионат мира 1947 года на сайте bobskesan.ru

Спорт в Швейцарии в 1947 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии